XYB steht für:
 Bratislava hlavná stanica (DS100-Code)
 Meaux-Esbly Aerodrome (IATA-Code), Flugplatz von Esbly, Region Île-de-France, Frankreich

xyb steht für:
 Yandjibara (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung